Intern (boek) - boek van Robin Cook
 Interns (televisieserie) - Russische televisieserie
 The Intern (2000) - film
 The Intern (2015) - film

Zie ook
 Stagiair